Борис Израилевич Шнапер (17 января 1936, Москва — 23 ноября 1982, там же) — советский композитор и музыкальный педагог.

Биография 
Окончил музыкально-педагогический институт им. Гнесиных (класс композиции Н. И. Пейко).

Семья 
Родители — Израиль Павлович Шнапер (1903—1941, погиб на фронте) и Екатерина Леонидовна Лозовская.

Сын — Алексей Борисович Желтов (род. 1975), предприниматель.

Творчество 

для голоса
 песни, романсы
 обработки народных песен
 песни для детей
 «В мире много сказок» (1983)
для хора
 6 вокальных циклов
для оркестра
 три симфонии
 4 сюиты (в том числе «В школе»)
 Симфониетта на чечено-ингушские темы
 поэма «Легенда об Асланбеке Шерипове»
для скрипки и для фортепиано
 соната
для фортепиано
 семь прелюдий
 цикл «Времена года»
 цикл «Образы и настроения», он освоил жанр
музыка для кино, мультфильмов
 «Месяц доброго солнца» (документальный, 1965)
 «Командоры» (документальный, 1965)
 «Человек в рамке» (мультфильм, 1966)
 «Шесть Иванов — шесть капитанов» (мультфильм, 1967)
 «Память» (документальный, 1967)
 «Москва, Москва!» (документальный, 1967)
 «Я вернусь к тебе, Россия» (документальный, 1968)
 «Старая фотография»  (мультфильм, 1971)
 «В тридесятом веке» (мультфильм, 1972)
 «С днём рождения» (мультфильм, 1972)
 «Ковбои в городе» (мультфильм, 1973)
 «Спасибо» (мультфильм, 1973)
 «Зеркало времени» (мультфильм, 1976)
 «Стадион шиворот-навыворот» (мультфильм, 1976)

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных